Cratere Proctor – cratere lunare
Cratere Proctor – cratere su Marte